Mistrzostwa Trynidadu i Tobago w Lekkoatletyce 2012 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 23 i 24 czerwca na Hasely Crawford Stadium w Port-of-Spain.

Rezultaty

Bibliografia 
  
 

2012 w Ameryce Południowej
2012 w lekkoatletyce
2012
Sport w Port-of-Spain
Trynidad i Tobago w XXI wieku